Ву́лиця Хри́сто Бо́́тева (також Ву́лиця Бо́тева) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ботева — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Христо Ботева — вулиця в місті Ізмаїл.
 Вулиця Христо Ботева — вулиця в місті Львів.

 Вулиця Христо Ботева — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей